Dit is een lijst van vlaggen van de Maldiven.

Nationale vlag (per FIAV-codering)

Historische vlaggen

Vlaggen van bestuurders

Cultuur in de Malediven
Vlaggen
Malediven